Bouillon je lahko:
 Geografija
 Bouillon, mesto v Belgiji

 Gastronomija
 Bouillon (jušna osnova)
 Bouillon (juha)

 Ljudje
 Bouillon (priimek)